«Озабо́ченные, или Любо́вь зла» — российский комедийный телесериал, придуманный Семёном Слепаковым и писательницей Ириной Денежкиной, снятый режиссёром Борисом Хлебниковым. Создан компанией Comedy Club Production.

Премьера рабочей версии первой серии состоялась на сайте КиноПоиск 5 ноября 2015 года, за 4 дня до её выхода на телевидении. Показ сериала на телеканале ТНТ состоялся с 9 ноября по 3 декабря 2015 года.

Сюжет 

В поисках самореализации и личного счастья журналистка и креативщица Саша Гвоздикова уезжает из Екатеринбурга в Москву. Там она встречает двух своих подруг и свою первую настоящую любовь.

Персонажи

В главных ролях

В ролях

Съёмки 
 Сериал снимался как «большое кино» — в среднем в день выдавалось по 3—4 минуты материала.
 Съёмки сериала длились 3 года. За это время менялась сюжетная линия, образы и характеры героев.
 Почти все сцены сериала сняты на ручную камеру в разных локациях Москвы, общее количество которых дошло до 12, — отделение полиции, лес, аэропорт, кафе, квартиры, парки, цирк и театр.
 Образы двух героинь сценарист Ирина Денежкина списала со своих подруг, а образ Саши Гвоздиковой — с самой себя.
 Фамилия Лозовский главному герою досталась «в наследство» от декана факультета журналистики УрФу Бориса Николаевича Лозовского. Именно этот факультет окончила одна из сценаристов сериала Ирина Денежкина.
 Персонаж Юрия Колокольникова за 3 года работы над сериалом трижды менял профессию.
 Съёмки сериала проходили только в Москве, но в нём фигурирует много екатеринбургских названий: Автовокзал, Уралмаш, Химмаш, на Вайнера, Пышма, Плотинка.
 Семён Слепаков, автор идеи, сценарист и продюсер сериала о смысле названия:

Показ 

С 9 по 26 ноября 2015 года телесериал выходил с понедельника по четверг в 20:30 по одной новой серии в день. С 30 ноября 2015 года сериал стал транслироваться на телеканале ТНТ. С 30 ноября по 2 декабря 2015 года с понедельника по среду в эфире ТНТ выходило по две новых серии в день. 3 декабря 2015 года в эфире ТНТ были показаны нон-стоп 3 заключительных серии телесериала.

Саундтрек 
13 ноября 2015 года в iTunes и Google Play стартовали продажи сборника саундтреков из телесериала «Озабоченные, или Любовь зла».

Отзывы 
 Сусанна Альперина, обозреватель «Российской газеты»:

 Игорь Карев, журналист Газеты. Ru:

 Вера Цветкова, журналист «Независимой газеты»:

Пилотная серия впервые была представлена 7 октября 2014 года в Кино&Театр «Англетер» на I Санкт-Петербургском международном медиафоруме.

Пилотной является 9-я серия телесериала.

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте канала ТНТ 
 Страница сериала на сайте ТНТ-PREMIER 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2015 году
Телесериалы России, завершённые в 2015 году
Телесериалы телеканала ТНТ
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Мелодраматические телесериалы России